

1° Divisão 

FK Baku
FC Inter Baku (Antigo FC Universidade de Khazar)
FK Qarabağ
FK Karvan Yevlax
FK Khazar Lenkoran
FK Mughan
Neftçi Baku PFC
FK Olimpik Baku
Gabala FC
FK Simurq Zaqatala
Standard Baku
PFK Turan Tovuz
Qarabağ Futbol Klubu
Shafa Baku

2° Divisão 

ABN Bärdä
ANSAD-Petrol Neftçala
Bakili Baku
FK Gäncä
FK MKT Araz Imisli
MOIK Baku
Sahdag Qusar
Adliyya Baku
Energetik FC
FK Göyazan Qazax
Spartak Guba

Outros Clubes 
FC Absheron
FK Masallı
FK Ganclarbirliyi Sumqayit
FC AMMK Baku
Djidir Shusha
Spartak Baku
FC Qarabag Khankendi
Nidzhat Mashtagi
Narzan Gadabay
Femida Bilasuvar
Kainat Sumqayit
Kavkaz Belokan
Mil Beylagan
Ayulduz Baku
Bayil Rovers
Neftchi ISM
Denizchi XDND

Clubes Extintos
FK Shamkir

Ligações externas 

 Site Azerbaijão da FIFA.com
 Site oficial da Associação de Federações de Futebol do Azerbaijão

Azerbaijão
Clubes Futebol